Magnus Svensson, švedski hokejist, * 1. marec 1963, Säby, Švedska.

Svensson je v švedski ligi igral za kluba Tranås AIF in Leksands IF, za slednjega petnajst sezon. Leta 1987 je bil kot 250. izbran na NHL naboru s strani kluba Calgary Flames, v ligi NHL pa je v sezonah 1994/95 in 1995/96 igral za klub Florida Panthers. Ob tem je igral še za klube HC Lugano, HC Davos in SC Rapperswil-Jona v švicarski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil zlato medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene zlate, dveh srebrnih in ene bronaste medalje. Največji vtis je pustil na svetovnem prvenstvu 1994, ko je bil z osmimi goli najboljši strelec prvenstva ter izbran za najboljšega branilca prvenstva in v idealno postavo prvenstva.

Pregled kariere

|-
| Tranås AIF
| Švedska 2. liga
| 80/81
|
| 16
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tranås AIF
| Švedska 3. liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 35
| 3
| 8
| 11
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 35
| 8
| 7
| 15
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 36
| 6
| 9
| 15
|
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 33
| 8
| 16
| 24
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 40
| 12
| 11
| 23
|
| 20
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 39
| 15
| 22
| 37
|
| 40
|
| 10
| 3
| 5
| 8
|
| 8
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 26
| 11
| 12
| 23
|
| 58
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 2
| 1
| 3
| +2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 90/91
|
| 44
| 18
| 23
| 41
|
| 74
|
| 11
| 3
| 2
| 5
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 22
| 4
| 10
| 14
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 18
| 8
| 8
| 16
|
| 28
|
| 11
| 7
| 4
| 11
|
| 22
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 37
| 10
| 17
| 27
|
| 36
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 39
| 13
| 16
| 29
|
| 22
|
| 4
| 3
| 1
| 4
|
| 8
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 7
| 4
| 1
| 5
| -2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 8
| 1
| 9
| +9
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Davos
| Švicarska liga
| 94/95
|
| 35
| 8
| 25
| 33
|
| 46
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 94/95
|
| 19
| 2
| 5
| 7
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 95/96
|
| 27
| 2
| 9
| 11
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 45
| 8
| 17
| 25
|
| 60
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 31
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 10
| 0
| 6
| 6
| +3
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 42
| 2
| 23
| 25
| +5
| 52
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -2
| 6
|-
| Leksands IF
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 4
| 1
| 5
|
| 10
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 48
| 11
| 24
| 35
| 0
| 70
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -1
| 2
|-
| SC Rapperswil-Jona
| Švicarska liga
| 99/00
|
| 42
| 7
| 25
| 32
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 50
| 4
| 6
| 10
| -12
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 0
| 2
| 2
| +1
| 10
|-
| Leksands IF
| Švedska 3. liga
| 01/02
|
| 25
| 3
| 9
| 12
| +21
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 01/02
|
| 14
| 0
| 5
| 5
| +11
| 16
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| 0
| 22
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 816
| bgcolor="#7FFF00" | 183
| bgcolor="#7FFF00" | 320
| bgcolor="#7FFF00" | 503
| bgcolor="#7FFF00" | +37
| bgcolor="#7FFF00" | 915
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 84
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 127
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1987
Hokejisti Tranås AIF
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti HC Davos
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti SC Rapperswil-Jona